Icon () — многозначный термин.

В музыке

Другое 
 Icon — язык программирования, унаследовавший идеологию Снобола, более раннего языка того же автора.

См. также